El río Aqueronte.
 Acherontiscus, género extinto de tetrápodos lepospóndilos.
 Acherontisuchus, género extinto de cocodrilos.
 Acheronodon, género extinto de mamíferos multituberculados.
 Acherontia atropos, polilla llamada esfinge de calavera.
 Acherontia styx, polilla asiática que gusta de la miel.
 Acheron (Era Hiboria), reino ficticio de los relatos de Robert E. Howard
 Acheron, grupo de música.
 Acheron Parthenopaeus, personaje de la serie Cazador Oscuro
 Aqueronte (plano): campo de batalla del juego de rol Dungeons & Dragons.